Кобылянская:
 Кобылянская — (с 09 апреля 1916 Суворовская) станица на Дону
 Кобылянская, Ольга Юлиановна (1863—1942) — украинская писательница

Примечания